Гу́ччи () — итальянская фамилия.

Фамилия 
 Гуччи, Александра (в замужестве Александра Зарини, р. 1985) — детский правозащитник(*).
 Гуччи, Альдо (1905—1990) — итальянский бизнесмен и дизайнер(*).
 Гуччи, Гуччо:
 Гуччи, Гуччо (до 1313—1392) — флорентийский шерстодел, предприниматель и политик.
 Гуччи, Гуччо (1881—1953) — итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Gucci.
 Гуччи, Маурицио (1948—1995) — итальянский бизнесмен(*).
 Гуччи, Паоло (1931—1995) — итальянский бизнесмен и дизайнер(*).
 Гуччи, Патриция (род. 1963) — итальянская предпринимательница и дизайнер(*).
 Гуччи, Патриция (урождённая и после развода Патриция Реджани, род. 1948) — бывшая жена, а затем заказчик убийства Маурицио Гуччи.
 Гуччи, Родольфо (1912—1983) ― итальянский актёр и предприниматель(*).
 Гуччи, Санти (ок. 1530 — ок. 1600) — итальянский скульптор и архитектор, придворный художник польских королей.
(*) — потомок итальянского модельера Гуччо Гуччи.

Прочее 
 «Гуччи» — международная компания по производству одежды и аксессуаров, основанная Гуччо Гуччи.
 «Гучи» — песня Тимати совместно с Егором Кридом.

См. также 
 Дом Gucci — американский художественный фильм.